Frank P. Banta (1870-1903), un pianiste américain pionnier du ragtime ;
 Frank E. Banta (1897–1969), un pianiste américain, fils du précédent.